La línea 117 es una línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires que une el Barrio Santa Marta de Lomas de Zamora con la Estación Liniers de la Línea Sarmiento y la Estación Rivadavia de la Línea Mitre.

La línea es operada junto a las líneas 20, 161, 188, 421 y 514 por Transportes Larrazabal C.I.S.A. que a su vez pertenece al Grupo DOTA.

Recorridos

Recorrido A – Estación Rivadavia – Estación Ingeniero Budge – Servicio Común 
 Ida a Estación Ingeniero Budge: Desde 11 de Septiembre y Pico por 11 de Septiembre, Ramallo, Avenida del Libertador, Avenida General Paz, Avenida Rivadavia, Carhue, Tuyuti, Tonelero, Pieres, Patrón, Avenida Larrazabal, Avenida Directorio, Larraya, Avenida Castañares, Murguiondo, Avenida Riestra, Cafayate, Coronel Martiniano Chilavert, Lisandro De La Torre, Bergantín General Belgrano, Cafayate, Ana Díaz, Avenida Soldado De La Frontera, Avenida Coronel Roca, Avenida General Paz, Cruce Puente De La Noria, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Recondo, Claudio De Alas, Necol, hasta Evaristo Carriego.

 Regreso a Estación Rivadavia: Desde Necol Y Evaristo Carriego Por Necol, Claudio De Alas, Recondo, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Cruce Bajo Nivel Paralelo A Las Vías Del Ferrocarril General Belgrano Sur, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Subida Al Puente Sobre Nivel De Las Vías Del Ferrocarril General Belgrano Sur, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Entrada Y Salida A La Terminal De Microómnibus Puente De La Noria, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Cruce Puente De La Noria, Avenida General Paz, Avenida Coronel Roca, Soldado De La Frontera, Ana Díaz, Cafayate, Bergantín General Belgrano, Lisandro De La Torre, Coronel Martiniano Chilavert, Cafayate, Avenida Riestra, Avenida Larrazabal, Tonelero, Humaita, Cosquín, Avenida Rivadavia, Cruce Avenida General Paz, D’ Onofrio, Ramón L. Falcon, Avenida General Paz Este, Avenida Rivadavia, Avenida General Paz Oeste, Ramón L. Falcon, Rampa De Ascenso A La Avenida General Paz, Avenida General Paz, Calle Lateral De La Avenida General Paz, Machain, Arias, Holmberg, Cruce De Las Vías De La Línea Mitre, Vedia, Superí, Avenida General Paz, Avenida del Libertador, Vedia, 11 de Septiembre Hasta Pico.

Recorrido B – Estación Liniers – Iparraguirre y Juan XXIII (Lomas De Zamora) por Baradero – Servicio Común 
 Ida a Iparraguirre Y Juan XXIII: Desde Carhue y Avenida Rivadavia por Avenida Rivadavia, Carhue, Tuyuti, Tonelero, Pieres, Patrón, Avenida Larrazabal, Avenida Directorio, Larraya, Avenida Castañares, Murguiondo, Avenida Riestra, Cafayate, Coronel Martiniano Chilavert, Lisandro De La Torre, Bergantín General Belgrano, Cafayate, Ana Díaz, Avenida Soldado De La Frontera, Avenida Coronel Roca, Avenida General Paz, Cruce Puente De La Noria, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Baradero, Claudio De Alas, Quesada, Tabare, Homero, Arzulea, Virgilio, Copigüe, Iparraguirre, Famatina, Bustos, Juan XXIII hasta Iparraguirre.

 Regreso a Estación Liniers: Desde Juan XXIII e Iparraguirre por Iparraguirre, Copigüe, Virgilio, Arzulea, Homero, Tabare, Quesada, Claudio De Alas, Baradero, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Cruce Bajo Nivel Paralelo A Las Vías Del Ferrocarril General Belgrano Sur, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Entrada Y Salida A La Terminal De Microómnibus Puente De La Noria, Camino Presidente Juan Domingo Peron, Cruce Puente De La Noria, Avenida General Paz, Avenida Coronel Roca, Soldado De La Frontera, Ana Díaz, Cafayate, Bergantín General Belgrano, Lisandro De La Torre, Coronel Martiniano Chilavert, Cafayate, Avenida Riestra, Avenida Larrazabal, Tonelero, Humaita, Cosquín, Avenida Rivadavia hasta Carhue.

Recorrido C – Estación Liniers – Estación Rivadavia – Servicio Común 
 Ida a Estación Rivadavia: Desde Carhue y Avenida Rivadavia Por Avenida Rivadavia, Cruce Avenida General Paz, D’onofrio, Ramón L. Falcon, Avenida General Paz, Machain, Arias, Holmberg, Cruce De Las Vías De La Línea Mitre, Vedia, Superi, Avenida General Paz, Avenida del Libertador, Vedia, 11 de Septiembre Hasta Pico.

 Regreso a Estación Liniers: Desde 11 de Septiembre y Pico por 11 de Septiembre, Ramallo, Avenida del Libertador, Avenida General Paz, Avenida Rivadavia hasta Carhue.

Sitios de interés 
La Línea 117 recorre los siguientes sitios de interés: Puente La Noria, Estación Liniers, Av. General Paz y Lope de Vega, Av. General Paz y Av. de los Constituyentes y Estación Rivadavia.

Pasajeros 

Fuente: Ministerio de Transporte

Huelga de 2018 
Unas 20 líneas de colectivo del Grupo D.O.T.A. se adhirieron a un paro sorpresa en 2018.

Véase también 
 Anexo:Líneas de colectivo del Gran Buenos Aires
 Colectivo

Referencias

Enlaces externos
 El 117 en "xcolectivo.com.ar"
 El 117 en Datacraft

117
117